Bachus peut désigner :

Patronymie 
 Spencer Bachus est un homme politique américain

Toponymie 
en Pologne
 Bachus est un village de la gmina de Sawin dans le powiat de Chełm de la voïvodie de Lublin